Bulozi est un toponyme qui peut désigner :
Bulozi, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité d'Istočni Stari Grad et dans la République serbe de Bosnie ;
Bulozi, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Pale-Prača, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.